Galio puede referirse a:

Galio, un elemento químico.
Galio, nombre común de las plantas del género Galium, como:
Galium aparine;
Galium verum.
 ''Galium mollugoGalio'''. Personaje de League of Legends